Короча:

 Короча — город в Белгородской области.
 Короча (приток Нежеголи) — река в Белгородской области.